Денхолм ( и ) — англоязычный топоним:
  — населённый пункт в Уэст-Йоркшире (Англия)
  — муниципалитет в Квебеке (Канада)
  — населённый пункт в Саскачеване (Канада)
  — населённый пункт в области Скоттиш-Бордерс (Шотландия)

См. также 
 Эллиотт, Денхолм
 Денхольм